Куперштейн:

 Куперштейн, Израил Григорьевич (1915—1995) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Куперштейн, Юрий Семёнович (1939—2016) — советский и российский педагог.
 Куперштейн, Лейб Шимшинович (1904—1992) — румынский и израильский журналист, публицист, переводчик и педагог.